Irapuã, (Trigona spinipes) uma espécie de abelha
 Irapuã (Crateús), distrito brasileiro do estado do Ceará
 Irapuã (São Paulo), município brasileiro do estado de São Paulo

Desambiguações de topônimos